«Кохання у цьому клубі» (анг. Love in This Club) — пісня американського R&B співака Ашера. За участю репера Young Jeezy. Пісня була випущена 22 лютого 2008 року як головний сингл із п'ятьох студійного альбому Ашера, Ось я стою. 

Пісню написали Ашер, Полоу да Дон, Джейзі, Дарнелл Далтон, Район Ловетт, Ламар Тейлор і Кіт Томас, а спродюсував її да Дон із синтезаторським ритмом, натхненним Лас-Вегасом . Його слова стосуються зваблення когось у нічному клубі. Спочатку пісня була оприлюднена да Доном до її випуску.

«Кохання у цьому клубі» посіла перше місце в Новій Зеландії та Сполучених Штатах, а також потрапила до топ-10 в Австралії, Бельгії, Канаді, Франції, Німеччині, Ірландії, Японії, Норвегії, Шотландії, Словаччини, Швеції, Швейцарії, США, та Великобретанія. Супровідне музичне відео, яке було номіновано на MTV Video Music Awards 2008 року, містить епізодичні ролі кількох музикантів. У відео R&B-співачка Кері Хілсон грає кохану Ашера в клубі. Ашер виконав пісню на BET Awards 2008, а також у кількох телевізійних програмах. У реміксі пісні під назвою «Кохання у цьому клубі частина II» беруть участь Бейонсе та Ліл Уейн.

Фон 
Музичний продюсер з Атланти Полоу да Дон отримав натхнення створити біт під час свого вихідного дня в Лас-Вегасі на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Він сказав про пісню: «Якщо ви слухаєте ритм, синтезатори та все це, що відчуває Лас Вегас. Займаючись коханням у клубі. Люди в Вегасі доволі дивні». Він також зазначив вплив євробіту. Коли він закінчив працювати над матеріалом, да Дон відчув, що він підходить для Ашера. Да Дон сподівався, що пісня зацікавить фанаток Ашера, оскільки його популярність впала серед жінок після його одруження зі стилісткою Тамекою Фостер у липні 2007 року  

Да Дон і Ашер написали трек разом в коопезації з репером Young Jeezy, Дарнеллом Далтоном, Районом Ловеттом, Ламаром Тейлором і Кітом Томасом, трек був записаний на студії звукозапису - Zac Recording, що в Атланті, та на студії - Hitland Studios, що в Альфаретті.

Спочатку залучення Джейзі в треці не планувалося. Почувши «Кохання у цьому клубі», він захотів долучитися до цього. Полоу да Дон був налаштований скептично, але записав вірш Джейзі. Він показав нову версію Ашеру, який, був задоволений новою версією, дозволив віршу залишитися. З того часу Ашер назвав Джейзі «одним із найвидатніших реперів нашого покоління». За словами репера з Алабами Gucci Mane, спочатку планувалося, що в треку буде він, а не Jeezy.

Композиція 

«Кохання у цьому клубі» — це повільний R&B - джем середнього темпу   з духовою басовою лінією та тремтливими синтезаторними ритмами, які критики назвали «космічною ерою» та «сексуальними».    Він містить вплив хіп-хопу.  Біт пісні складається в основному з синтезаторних циклів із Jam Pack із музичного програмного забезпечення Apple GarageBand (Euro Hero Synth). Rap-Up порівняв цю пісню з піснею Ліл Джон «Lovers and Friends», у якій знявся Ашер,  тоді, як Фрейзер МакАлпайн з BBC Radio 1 написав, що вона має невизначену схожість із « No Woman, No Cry » Боба Марлі .  Згідно з нотами, опублікованими корпорацією Hal Leonard на сайті Musicnotes.com, пісня написана в загальний час із темпом 70 ударів на хвилину та дотримується послідовності акордів до мажор – мі мінор – ля мінор – фа мажор.

Марк Едвард Неро з About.com написав, що «у пісні Ашер говорить про таку миттєву жагу, настільки миттєву, настільки сильну, що вона змушує його спуститися [і зайнятися сексом] тут і тут».  Приспів пісні складається з гука «Я хочу займатися коханням у цьому клубі». Лія Грінблатт з Entertainment Weekly назвала текст пісні "лібідним".

Випуск і критичний прийом 
На початку 2008 року кілька пісень для п'ятого студійного альбому Ашера потрапив в Інтернет, включаючи "Кохання у цьому клубі". Ашер назвав інцидент "внутрішньою змовою", оскільки він був неофіційно опублікований поза його відома. Це також сталося з головним синглом «Yeah!» з його альбому Confessions 2004 року, який був навмисно опублікований його продюсером Ліл Джоном у 2003 році.   Пізніше Полоу да Дон розповів, що він злив "Кохання у цьому клубі", повторюючи дії Ліл Джоном. Він відчував, що пісня стане хітом, але «між Ашером і його звукозаписним лейблом було так багато суперечок», і він втомився чекати «політики лейблу». Пісня була випущена в продаж 22 лютого 2008 року  .

Постановка «Кохання у цьому клубі» була високо оцінена Лос-Анджелес Таймс, як і вокальні зусилля Ашера.  Енді Келлман з Allmusic і Джонатан Т'яркс з Austin360.com відзначили пісню, як відмінну від треку - Here I Stand.   

Blender оцінив пісню дві з половиною зірки з п’яти, назвавши її - "надто безпечною та млявою."  

Ніку Левіну з Digital Spy сподобалася пісня, але він зауважив відсутність оригінальності.  

Джим Фарбер з Daily News не був вражений, написавши: " «Любов у цьому клубі» зовсім не схожа на клубний гімн. Він надто повільний і тихий та, що його брудний синтезатор звучить як вистругана версія хіта Джастіна Тімберлейка". 

Додаток від Young Jeezy отримав суперечливі відгуки рецензентів:

Софі Баратта з Billboard не була вражена цим куплетом, але назвала пісню «захоплюючою мелодією». 

Білл Лемб з About.com високо оцінив зусилля репера, але очікував кращого від Ашера після чотирирічної перерви після Confessions, написавши, що він «відновлює територію, знайому шанувальникам Akon і T-Pain », присудивши пісні два -півтори з п'яти зірок.  Фрейзер Макалпайн з BBC Radio 1 оцінив пісню чотирма зірками з п'яти, але назвав реп Young Jeezy "гарчащим" і "хрипучим".

Ця пісня посіля перше місце в списку «10 найкращих синглів 2008 року» американського журналу Entertainment Weekly , Джош Тірангіел з журналу Тайм поставив її під номером 8 у своєму списку «Пісня літа» 2008 року. 

MTV News відзначив цю пісню, як п’яту найкращу R&B мелодію року , і вона отримала нагороду Ozone Award за найкращу співпрацю в стилі реп/R&B. 

У списку «50 найсексуальніших пісень усіх часів», складеному Billboard у 2010 році, «Кохання у цьому клубі» посідає двадцять сьоме місце.   

У 2016 році Complex поставив пісню під номером дев'ять у своєму списку 25 найкращих пісень Ашера, а в 2021 році American Songwriter поставив пісню під номером третім у своєму списку - 10 найкращих пісень Ашера.

Продуктивність діаграми 

«Кохання у цьому клубі» дебютував під вісімдесят третім місцем у Billboard Hot 100 у випуску від 1 березня 2008 року  Наступного тижня він перемістився на п’ятдесят перше місце через велику кількість трансляцій. Пісня продовжувала отримувати багато повторів, і на третьому тижні вона досягла вершини Hot 100, отримавши нагороду «Airplay Gainer» того ж тижня. Замінивши "Низький" від Flo Rida та T-Pain, "Кохання у цьому клубі" також було продано 198 000 завантажень того тижня.  5 квітня 2008 року пісня була знову названа «Airplay Gainer», однак вона була переміщена з першої позиції «Bleeding Love» Леони Льюїс, пробувши на вершині чарту три тижні.  Він впав 7 червня, провівши в чарті дванадцять тижнів.  У Hot R&B/Hip-Hop Songs ця пісня вперше з’явилася 23 лютого 2008 року під номером п’ятдесят перше, що зробило її найвищим дебютом тижня.  12 квітня він потіснив « I Remember » Кеші Коул на першому місці.  Через чотири тижні «Love in This Club» був поміщений з першої позиції «Lollipop » Ліл Вейна .  Пісня також посіла четверте місце в Pop 100  і була сертифікована Асоціацією звукозаписної індустрії Америки (RIAA) як платинова . У чартах на кінець року за 2008 рік він посів восьме місце в Hot 100,  п’ятнадцяте місце в Hot R&B/Hip-Hop Songs і тринадцяте місце в Pop 100.   Вона також посіла вісімдесят п’яте місце в списку Hot 100 2000-х  і дев’яносто дев’яте місце в рейтингу Hot R&B/Hip-Hop Songs на кінець десятиліття.  За даними Nielsen Soundscan, станом на 1 серпня 2010 року «Кохання у цьому клубі» було продано 2 453 000 примірників.

На міжнародному рівні пісня потрапила в першу десятку численних чартів музичних синглів. Вона досягла шостого місця в Canadian Hot 100, четвертого місця в UK Singles Chart,  восьмого місця в австралійському ARIA Singles Chart, третього місця в ірландському чарті синглів  і п'ятого місця на Japan Hot 100 , також отримала срібний сертифікат Британської фонографічної індустрії (BPI) і 2 платинові сертифікати Австралійської асоціації звукозаписної індустрії (ARIA). Отримавши золотий сертифікат Асоціації індустрії звукозапису Нової Зеландії, трек також очолив чарт синглів Нової Зеландії, замінивши позицію треку «No Air» Джордина Спаркса та Кріса Брауна

5 травня 2008 року , через тиждень трек був видалений Брауном «Назавжди»  і 1 червня 2008 року отримав статус платинового. Сингл також досяг успіху в чартах Європи, досягнувши третього місця в European Hot 100 Singles . В окремих країнах «Love in This Club» потрапив у першу десятку у Фландрії,  Франції,  Німеччині,  Норвегії,  Словаччині,  Швеції  та Швейцарії .  Він також з’явився в чартах синглів Австрії, Чехії, Данії,  Фінляндії,  Угорщини,  та Нідерландів .  У 2008 році «Любов в цьому клубі» продавалася 5,6 мільйонів цифрових завантажень по всьому світу.

Музичне відео 

У лютому 2008 року Ашер заявив, що кліп на пісню буде знято «дуже скоро».  Режисером виступили брати Штрауз , а в епізодичних ролях — Кері Хілсон, Каньє Вест, Дідді, Неллі, Рік Росс і Робін Тік .  У відео Хілсон грає кохання Ашера.   Тодішня дружина Ашера Тамека Фостер працювала стилістом на зйомках відео. Було стверджено, що Фостер була засмучена тим, що Хілсон зіграла кохання у відео,  і, за словами людини на знімальному майданчику, «Тамека дуже погано одягнув Кері — вона виглядала статистом».  Однак менеджер Ашера, Бенні Медіна, повідомив, що «Кері не могла бути більш щаслива від вибору Тамеки в стилі». 

Музичне відео починається з того, як Ашер прокидається в порожньому нічному клубі. Він кличе перевірити, чи є хтось там, і бачить Кері Хілсон, за якою він йде в кімнату, повну людей, які танцюють, коли диск-жокей починає грати музику. Ашер ганяється за Хілсон по клубу, який з часом таємничим чином зникає. Двоє інтимно танцюють протягом усього відео в барі клубу, на танцполі та в лаунжі. Його хореографія була схожа на програму «Rhythm Nation» Джанет Джексон. Відео закінчується тим, що клуб палає, а Ашер повертається в зруйновану будівлю. Сюжетна лінія продовжена в кліпі «Moving Mountains». Під час відео Ашер показаний за допомогою плеєра Sony Ericsson W350i, що є частиною підтримки компанії Ашером. 

Прем'єра музичного відео відбулася на MTV 7 квітня 2008 року  і стало чотирнадцятим відео за кількістю трансляцій на MTV.com у 2008 році  і було номіновано як найкраще чоловіче відео на MTV Video Music Awards 2008. Однак трек програв відео "With You" Кріса Брауна .

Живі виступи 
Ашер заспівав «Кохання у цьому клубі» з Young Jeezy у фіналі третього сезону реаліті-шоу The Hills 12 травня  і знову сам у фіналі шостого сезону Танців з зірками 20 травня, 2008.  23 червня 2008 року на відкритті BET Awards 2008 Ашер виконав цю пісню.  Ашер також з'являвся в телевізійних шоу The Tonight Show with Jay Leno, Jimmy Kimmel Live! і Good Morning America, де він виконав пісню.

Ремікс 
Ремікс «Кохання у цьому клубічастина II» був випущений як другий сингл з Here I Stand у квітні 2008 року. Завдяки вокалу R&B-співачки Бейонсе та репера Ліл Вейна, продовження містить семпли « You Are Everything » The Stylistics  і має повільніший темп, ніж оригінал. Він з’явився в Billboard Hot 100, Hot R&B/Hip-Hop Songs, Canadian Hot 100 і ARIA Singles Chart.

Списки треків 

CD Single and 7" Vinyl
 "Love in This Club" – 4:19
 "Love in This Club" (Instrumental) – 4:19

Maxi-single
 "Love in This Club"
 "Love in This Club" (Instrumental)
 "Love in This Club" (Reavers remix)
 "Love in This Club" (StoneBridge remix)
 "Love in This Club" (music video)

12" Vinyl
 "Love in This Club" (clean version)
 "Love in This Club" (clean version without rap)
 "Love in This Club" (instrumental)

Digital EP
 "Love in This Club" – 4:19
 "Love in This Club" (Reavers Remix) – 4:20
 "Love in This Club" (StoneBridge Remix) – 9:04
 "Love in This Club" (J Sweet Remix) – 5:08

Кредити 

 The Ambassadorz – keyboards
 Marcella Araica – mixing
 Miguel Bustamante – assistant mixing
 Darnell Dalton – writing
 Ryon Lovett – writing
 Polow da Don – writing, production

 Jeremy Stevenson – recording
 Lamar Taylor – writing
 Tony Terrebonne – recording
 Keith Thomas – writing
 Usher – writing, vocals
 Young Jeezy – writing

 Джерело:

Діаграми

Weekly charts

Year-end charts

Decade-end charts

Сертифікати

Кавер-версії 

 Трек був виконаний наживо британським гуртом The Automatic і був випущений на збірці Radio 1's Live Lounge – Volume 3 . 
 Німецький гурт The Baseballs зробив кавер на пісню для свого дебютного альбому Strike! у 2009 році 
 Трек також був каверований американським поп-панк- гуртом The Summer Set у їх другому міні-альбомі Meet Me on the Left Coast . Він був випущений у 2008 році під назвою «LITC».

Дивіться також 

 Список Hot 100 синглів номер один 2008 року (США )
 Список найкращих R&B/хіп-хоп пісень 2008 року (США )
 Список синглів номер один 2000-х років (Нова Зеландія)

Список літератури 

Articles with hAudio microformats
Пісні 2006
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли 2008
Сторінки з неперевіреними перекладами